Toponímia
 Floresta (Sicília), municipi italià.
 Floresta (Buenos Aires), barri de Buenos Aires.
 Floresta (Pernambuco), ciutat de Pernambuco (Brasil)
 Floresta (Colòmbia), municipi de Boyacá.